Das WPBSA Non-Ranking 1989 – Event 2 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1989/90 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde im November 1989 im Marco’s Leisure Centre im schottischen Glasgow ausgetragen. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Ken Owers, der mit einem 9:6-Sieg über Dave Gilbert seinen einzigen Profititel gewann. Daten über das höchste Break des Turnieres beziehungsweise über etwaige Century Breaks sind nicht vorhanden.

Das WPBSA Non-Ranking 1989 – Event 2 war das letzte der WPBSA Non-Ranking-Serie, die danach eingestellt wurde.

Preisgeld 
Im Vergleich zum vorherigen Turnier stieg das gesamte Preisgeld trotz des Wegfalls des Sponsors und des Preises für das höchste Break um fast 3.000 Pfund Sterling auf 22.975 £ an.

Turnierverlauf 
Nachdem schon mit dem letzten Turnier zwei Monate zuvor die Teilnehmerzahl gesunken war, wiederholte sich dies auch mit diesem Turnier. Dadurch fiel die bei den bisherigen vier Turnieren ausgetragene erste Runde endgültig weg, die im Vorjahr bereits auf lediglich vier Spiele reduziert worden war. Alle Spieler traten in der Runde der letzten 64 im K.-o.-System gegeneinander an, wobei mit Steve James ein Spieler in der ersten Runde ein Freilos bekam. Bis einschließlich zum Halbfinale wurde im Modus Best of 9 Frames gespielt, bis sich im Endspiel diese Obergrenze auf maximal 17 Frames erhöhte.

Einzelnachweise 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Glasgow